The Hole ist der Titel der Filme: 

The Hole (1962), US-amerikanischer animierter Kurzfilm von John und Faith Hubley
The Hole (2001), britischer Thriller von Nick Hamm
The Hole – Wovor hast Du Angst?, Horrorfilm aus dem Jahr 2009 von Joe Dante

 siehe auch
 Hole